Internet Mapping steht für:
 Web GIS, Abruf von Geodaten aus dem Internet in einem Desktop-GIS
 Internet Mapping Project